103 км, 103-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

Россия 
 103 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 186182
 103 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 630675
 103 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 648058
 103 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Красноярская железная дорога, участок Ачинск-I — Тигей. Код 884249
 Будка 103 км — железнодорожная будка в Почепском районе Брянской области в составе Гущинского сельского поселения.

Украина 
 103 км — пассажирская платформа, Львовская железная дорога. Код 355557
 103 км —  пассажирская платформа, Южная железная дорога. Код 818637

Донецкая республика 
 103 км — пассажирская платформа, Донецкая железная дорога. Код 501313